

Nom 
DRM est un nom qui peut désigner :
 DRM, un groupe japonais mieux connu sous le nom Dream ;
 DRM, un mini-album de ce groupe (2007).

Sigle 

DRM est un sigle qui peut désigner :

Technologie 
  (ou ), un terme anglais pour Gestion des droits numériques, la protection technique des droits d’auteur ;
 Direct Rendering Manager, un sous-système du noyau Linux servant à la gestion cohérente de l’affichage vidéo ;
 Digital Radio Mondiale, un standard de radiodiffusion numérique pour les ondes courtes, moyennes et longues ;
 Droit de reproduction mécanique, une catégorie du droit d’auteur concernant la reproduction sur support physique ;
 Direction du Renseignement militaire, le service de renseignement de l’Armée française ;
 Deutsche Rennsport Meisterschaft, un ancien championnat allemand de voitures de tourisme, remplacé depuis 1984 par le Deutsche Tourenwagen Masters ;
 Déclaration récapitulative mensuelle, déposée auprès du service des douanes territorialement compétent par les producteurs et entrepositaires agréés du secteur des alcools et des boissons alcooliques.